Семенина — українське прізвище:

 Семенина Володимир (1902 — 1993) — український громадський діяч у США.
 Семенина Ігор Богданович (*1989) — український футболіст.

Українські прізвища